Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2017 – czwarte mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w dwóch hierarchicznie ułożonych dywizjach we wrześniu 2017 roku we Francji i w Andorze. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły w niższej dywizji.

Turniej mistrzowski, ponownie z reprezentacjami USA i Kanady, po raz drugi z rzędu rozegrano na Stade Darragon w Vichy. Po roku przerwy zwyciężyła w nim reprezentacja Anglii, a z uwagi na udział pozaeuropejskich zespołów mistrzostwa nie były jednocześnie kwalifikacją do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018. W zorganizowanych po raz pierwszy zawodach drugiego poziomu triumfowały natomiast Niemki.

Obydwa turnieje były transmitowane w Internecie

Championship

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2017
2017 w rugby union
2017 we Francji
Rugby union we Francji
Sport w Andorze
2017 w Andorze